Данило Петровић може бити:

 Данило I Петровић Његош (митрополит) (око 1670—1735), митрополит цетињски (1697—1735)
 Данило I Петровић Његош (књаз) (1826—1860), књаз Црне Горе (1851—1860)
 Данило Петровић Његош (принц) (1871—1939), принц-престолонаследник Црне Горе
 Данило Петровић (тенисер) (рођ. 1992)

Види још 
 Данило Петровић Његош, вишезначна одредница